Антон Крупичка (Anton Krupicka; ) — американский сверхмарафонец. Он дважды выиграл Ледвилл 100, а также Мивоки 100, Rocky Raccoon 100, Collegiate Peaks 50, и дважды White River 50 (установив в 2010 году рекорд трассы 6:25.29), High Mountain 50k и марафон Estes Park. Он также был вторым на Вестерн Стейтс в 2010-м со временем в 15:13.53, что стало бы рекордом трассы.

Тренировки и личная жизнь 
Крупичка выделяется своими длинными волосами и бородой, а также своим минималистичным подходом. Он часто бегает без футболки и в легкой обуви. Свой первый марафон он пробежал в 12 лет. В университете и в 20-ти летнем возрасте он часто бегал до 200 миль в неделю. Крупичка снялся в фильме «Indulgence: 1000 Miles Under The Colorado Sky», который рассказывает о его тренировках летом 2007 года перед забегом Ледвилл 100.

Крупичка учился в магистратуре Колорадского университета, но бросил учёбу, чтобы стать профессиональным бегуном. Он получил степень бакалавра в Колорадском колледже в 2005 по специализации физика и философия. В 2006 он получил вторую степень бакалавра в том же колледже по геологии.

Ссылки 
 Антон Крупичка на statistik.d-u-v.org
 Anton’s Blog
 Running Times Blog
 Feature on Anton in Competitor Magazine
 Krupicka Raced the Western States 100" Running Times
 Outdoor Ambassador’s Profile
 Backcountry Runner Profile

Сверхмарафонцы США